Le championnat d'Indonésie d'échecs est la compétition qui permet de désigner le meilleur joueur d'échecs d'Indonésie. Il est organisé par la fédération indonésienne des échecs, ou PERCASI (en ). La PERCASI est créée en 1948 à Yogyakarta, bien que sa date de fondation officielle soit le 17 août 1950, lorsque ses statuts et règlements sont adoptés officiellement. Ses bureaux sont déplacés à Jakarta en 1955.

Le premier championnat d'Indonésie d'échecs reconnu par la PERCASI a lieu à Surakarta en 1953. Avec 5 titres, Ardiansyah détient le record du plus grand nombre de championnats remportés. Depuis 1978, un championnat féminin se déroule en même temps que le championnat mixte.

Vainqueurs du championnat mixte 

{| class="sortable wikitable"
! !! Année !! Ville !! Vainqueur
|-
| 1  || 1953    || Solo                 || Arovah Bachtiar
|-
| 2  || 1954    || Tegal|| Baris Hutagalung
|-
| 3  || 1955    || Jakarta                        ||Baris Hutagalung
|-
| 4  || 1956    || Magelang                       || Abubakar Baswedan
|-
| 5  || 1958    || Malang                         || édition annulée
|-
| 6  || 1960    || Medan                          ||Baris Hutagalung
|-
| 7  || 1962    ||Jakarta||Arovah Bachtiar
|-
| 8  ||1964–1965|| Jakarta/Bandung                || Ong Yok Hwa
|-
| 9  || 1967    ||Jakarta||Arovah Bachtiar
|-
| 10 || 1969    || Banjarmasin                    || Ardiansyah
|-
| 11 || 1970    ||Jakarta||Ardiansyah
|-
| 12 || 1971    || Padang                         ||Arovah Bachtiar
|-
| 13 || 1972    ||Jakarta||Jacobus Sampouw
|-
| 14 || 1973    || Denpasar                       || Johny Suwuh
|-
| 15 || 1974    ||Malang||Ardiansyah
|-
| 16 || 1975    ||Medan|| Herman Suradiradja
|-
| 17 || 1976    ||Jakarta||Ardiansyah
|-
| 18 || 1978    || Yogyakarta/Jakarta||Edhi Handoko
|-
| 19 ||1979–1980|| Cipayung/Jakarta||Edhi Handoko
|-
| 20 || 1980    || Salatiga                       || Sutan Aritonang
|-
| 21 || 1982    ||Bandung||Utut Adianto
|-
| 22 || 1984    ||Jakarta||Edhi Handoko
|-
| 23 || 1986    || Mataram/Jakarta|| Salor Sitanggang
|-
| 24 || 1987    || Palu                           || Cerdas Barus
|-
| 25 || 1988    ||Salatiga||Ardiansyah
|-
| 26 || 1990    ||Banjarmasin||Nasib Ginting
|-
| 27 || 1991    || Ujung Pandang                  ||Edhi Handoko
|-
| 28 || 1992    ||Jakarta||Utut Adianto
|- 
| 29 || 1993    ||Bandung||Salor Sitanggang
|-
| 30 || 1994    ||Yogyakarta||Nasib Ginting
|- 
| 31 || 1995    || Palangkaraya                   || Awam Wahono
|-
| 32 || 1997    || Banda Aceh                     || Suyud Hartoyo
|-
| 33 || 1999    || Bekasi                         ||Cerdas Barus
|-
| 34 || 2001    ||Denpasar||Irwanto Sadikin
|-
| 35 || 2002    || Palembang                      ||Cerdas Barus
|-
| 36 || 2003    || Semarang                       || Junaid Pamungkas
|-
| 37 || 2005    || Tarakan||Irwanto Sadikin
|-
| 38 || 2006    || Batam                          || Susanto Megaranto
|-
| 39 || 2007    || Surabaya                       ||Susanto Megaranto
|-
| 40 || 2009    ||Palangkaraya||Susanto Megaranto
|-
| 41 || 2010    || Manado                         ||Susanto Megaranto
|-
| 42 || 2011    ||Palembang||Salor Sitanggang
|-
| 43 || 2013    ||Jakarta||Pitra Andika
|-
| 44 || 2014    || Makassar                       || Tirta Chandra Purnama
|-
| 45 || 2015    ||Jakarta||Sean Winshand Cuhendi
|-
| 46 || 2016    || ||
|-
| 47 || 2017    || ||
|-
| 48 || 2018    || ||
|-
|  49 || 2019  || ||
|-
| 50  || 2020 || ||
|-
|  51 || 2021 || ||
|-
|}

Lauréates du championnat féminin 

{| class="sortable wikitable"
! !! Année !! Ville !! Vainqueur
|-
| 1  || 1978    ||Yogyakarta||Hanik Maria
|-
| 2  || 1979    ||Cipayung||Imasniti
|-
| 3  || 1980    ||Salatiga|| Darmayanti Tamin
|-
| 4  || 1982    ||Bandung||Darmayanti Tamin
|-
| 5  || 1984    ||Jakarta||Lindri Juni Wijayanti
|-
| 6  || 1986    ||Mataram||Darmayanti Tamin
|-
| 7  || 1987    ||Palu||Betty Makalew
|-
| 8  || 1988    ||Salatiga||Lindri Juni Wijayanti
|-
| 9  || 1990    ||Banjarmasin||Lindri Juni Wijayanti
|-
| 10 || 1991    || Ujung Pandang||Lindri Juni Wijayanti
|-
| 11 || 1992    ||Jakarta||Suzana Widiastuti
|- 
| 12 || 1993    ||Bandung||Maria Lucia Ratnasari Sulistya
|-
| 13 || 1994    ||Yogyakarta||Lisa Karlina Lumongdong
|- 
| 14 || 1995    ||Palangkaraya||Maria Lucia Ratnasari Sulistya
|-
| 15 || 1997    ||Banda Aceh||Elizabeth Musung
|-
| 16 || 1999    ||Bekasi||Ai Zakiah
|-
| 17 || 2001    ||Denpasar||Ai Zakiah
|-
| 18 || 2002    ||Palembang||Evi Lindiawati
|-
| 19 || 2003    ||Semarang||Susianah Handayani
|-
| 20 || 2005    ||Tarakan||Lisa Karlina Lumongdong
|-
| 21 || 2006    ||Batam||Irine Kharisma Sukandar
|-
| 22 || 2007    ||Surabaya||Irine Kharisma Sukandar
|-
| 23 || 2009    ||Palangkaraya||Irine Kharisma Sukandar
|-
| 24 || 2010    ||Manado||Irine Kharisma Sukandar
|-
| 25 || 2011    ||Palembang||Yemi Jelsen
|-
| 26 || 2013    ||Jakarta||Baiq Vina Lestari
|-
| 27 || 2014    ||Makassar||Medina Warda Aulia
|-
| 28 || 2015    ||Jakarta||Chelsie Monica Ignesias Sihite
|-
| 29 || 2016    || ||
|-
|  30 || 2017    || ||
|-
|  31 || 2018    || ||
|-
|   || 2019  || ||
|-
|   || 2020 || ||
|-
|   || 2021 || ||
|-
|}

Notes et références 

Compétition fondée en 1978
Compétition fondée en 1953
Échecs en Indonésie
Championnat national d'échecs